Mathewson ist der Familienname folgender Personen:

 Christy Mathewson (1880–1925), US-amerikanischer Baseballspieler
 Courtney Mathewson (* 1986), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Dana Mathewson (* 1990), US-amerikanische Rollstuhltennisspielerin
 Elisha Mathewson (1767–1853), US-amerikanischer Politiker
 Henry Mathewson (1886–1917), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lemuel Mathewson (1899–1970), Generalleutnant der US-Armee, Berater von Präsident Franklin D. Roosevelt
 Nick Mathewson US-amerikanischer Ko-Entwickler und Projektleiter des Tor-Netzwerks
 Ron Mathewson (1944–2020), britischer Jazzbassist

Sonstiges:
 Mathewson Point, Landspitze von Shepard Island vor der Hobbs-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika